Peltosynidae — ископаемое семейство жуков из подотряда Polyphaga. Обнаружены в отложениях триасового периода (Киргизия, карнийский ярус, возраст около 230 млн лет). 3 рода.

Описание 
Среднего размера жуки, длина тела около 1 см (имеют размер от 6 до 15 мм). Peltosynidae характеризуются крупной поперечной прогнатической головой, длинными сильно развитыми мандибулами (равны половине длины головы), коротким простернумом с узким сравнительно коротким простернальным выступом, бороздчатыми надкрыльями, коротким метакатепистернумом, поперечными тазиками, коротким брюшком с пятью вентритами. Крупная поперечная голова признана потенциальной аутапоморфией. Сильно развитые мандибулы и грубая скульптура тела напоминает сходные черты, обнаруженные у подотряда Archostemata. Это может говорить о том, что эти жуки были ксилофагами.

Систематика 
3 рода и 4 вида. Первый вид этого семейства был открыт советским и российским палеоэнтомологом Александром Георгиевичем Пономаренко в 1977 году (). Отдельное семейство Peltosynidae было выделено в 2017 году при описании двух новых родов. Peltosynidae не отнесены ни к одному из семи современных инфраотрядов из подотряда Polyphaga. Наличие среднегрудного поперечного катэпистернального киля у Peltosyne представляется плезиоморфной чертой, отличающей новое семейство от всех других групп подотряда и указывающее на корневой положение Peltosynidae на филогенетическом древе подотряда Polyphaga.
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Примечания

Литература 
 Пономаренко А. Г. (1977). Подотряд Adephaga, Polyphaga Incertae Sedis, инфраотряд Staphyliniformia. // В кн.: Арнольди Л. В., Жерихин В. В., Никритин Л. М., Пономаренко А. Г. Мезозойские жесткокрылые. Труды Палеонтологического института АH СССР. 161: 17—119.

Ссылки 
 .

Вымершие жесткокрылые
†
Насекомые триасового периода
†